Steigenbach steht für:

 Steigenbach (Kienbach), rechter Zufluss des Kienbachs (zur Schiltach) nahe Unterstadenbach, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Steigenbach (Wiesenbach), rechter Zufluss des Wiesenbachs (zur Gölsen) im Gebiet der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Steigengraben
 Steigersbach